Рома́н Соколо́в:
 Соколов, Роман Александрович (род. 1976) — российский историк, профессор СПбГУ.
 Соколов, Роман Валентинович (1938—2008) — советский и российский режиссёр театра.
 Соколов, Роман Владимирович (1972—2000) — капитан ВДВ, Герой Российской Федерации (посмертно).Соколов, Роман Вячеславович (род. 1976) — российский режиссёр-мультипликатор.